Tote Katze steht für
Tote Katze, schalldämmender Überzug siehe: Mikrofon#Windschutz (Popschutz)
Dead-Cat-Strategie, mediale Ablenkung